Slovo jádro může mít několik významů:

V biologii 
 tvrdé semeno uvnitř dužnatáho plodu
 vnitřek pecky nebo ořechu
 řídce jádřinec – prostor uprostřed plodu pro více semen
 buněčné jádro – organela eukaryotických buněk
 tmavší dřevo ze střední části kmene (dřeň) obklopené světlejším dřevem zvaným běl

Ve fyzice a chemii
 atomové jádro – část atomu obsahující nukleony (protony, neutrony)
 kondenzační jádro – drobná částice, na které začíná kondenzace
 útvar ve středu vesmírného objektu:
 planetární jádro – část planety u jejího středu, např. zemské jádro
 jádro hvězdy – např. jádro Slunce
 jádro galaxie
 jádro mlhoviny – centrální hvězda
 jádro komety

V geografii 
 jádro (geografie) – pojem z polarizace prostoru, centrum a šiřitel inovací
 jádrová zóna – první zóna velkoplošných chráněných území například národních parků

V matematice a informatice 
 jádro (informatika) – jádro programu či operačního systému
 jádro matice – řešení nehomogenní soustavy rovnic
 jádro homomorfismu v matematice
 jádro integrální rovnice – jedna z funkcí v integrální rovnici, speciálním případem je:
 konvoluční jádro – jedna z konvoluovaných funkcí

Ostatní 
 jádro výpovědi – réma, ohnisko, složka věty dle aktuálního větného členění
 vrtné jádro – materiál, který zůstává uvnitř duté (jádrovací) vrtací korunky nebo vrtáku
 jádro hráze – nepropustný vnitřek sypané nebo zděné hráze
 jadrné krmivo – opak objemového krmiva
 jádro (slévárenství) – část formy, která vytváří v odlitku dutinu
 bytové jádro – část bytu zahrnující koupelnu a záchod
 hradní jádro – obytné jádro hradu obsahující vlastní sídlo majitele
jádro (mrakodrap) – hlavní obvykle středový nosný prvek některých výškových budov, který poskytuje konstrukční oporu a pevnost (tzv. páteř)
 Jádro (film) (The Core) – sci-fi film z roku 2003
 jádro pudla – jádro nějakého problému, podstata věci

Související články 

 core – slovo jádro v angličtině
 nukleus – slovo jádro v latině
 karyon – slovo jádro v řečtině

Externí odkazy